Бяла () — община в Болгарии. Входит в состав Русенской области. Население составляет 16 064 человека (на 15 мая 2008 года).

Административный центр — город Бяла.

Площадь территории общины 341 км².

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 село Бистренци
 село Босилковци
 село Ботров
 город Бяла
 село Дряновец
 село Копривец
 село Лом-Черковна
 село Пейчиново
 село Пет-Кладенци
 село Полско-Косово
 село Стырмен

Достопримечательности 
 Беленский мост

Примечания 

Общины Русенской области